Grapevine (Kalifornia)
 Grapevine (Teksas)
 Głuchy telefon (serial telewizyjny)
 Grapevine – pol. Winorośl

Zobacz też